Le terme « Illuminati », signifiant littéralement  (du latin illuminare : « illuminer, connaître, savoir »), désigne plusieurs groupes, contemporains ou historiques, réels, fictifs ou d'existence controversée.

Histoire 
 Les Alumbrados de Castille, un mouvement religieux du .
 Les Illuminés : divers mouvements, généralement ésotériques, qui affirment pouvoir conduire leurs membres à l'« illumination spirituelle ». Ils se réclament parfois de l'héritage du mouvement illuministe du . En France, la loge des Illuminés d'Avignon constitua un exemple célèbre d'un tel mouvement.
 Les Illuminés de Bavière : une importante société secrète du  se réclamant de la philosophie des Lumières.
 Les Illuminati selon les théories du complot : une organisation conspiratrice supposée agir, selon le mouvement complotiste, dans l'ombre du pouvoir en contrôlant les affaires du monde au travers des gouvernements et des grandes multinationales, dans le but d'établir un « Nouvel ordre mondial ».

Dans la fiction 
Les Illuminati dans la culture populaire : le mot « Illuminati » a été souvent repris, surtout dans le dernier tiers du , pour désigner diverses sociétés secrètes de romans, de jeux vidéo ou encore au cinéma.

 Illuminati, un jeu de société qui se présente sous la forme d'un jeu de cartes, conçu par Steve Jackson et édité par Steve Jackson Games.
 Illuminati New World Order (« INWO »), un jeu de cartes à collectionner édité par Steve Jackson Games.
 Illuminati, une équipe secrète de super-héros appartenant à l'univers Marvel de l’éditeur Marvel Comics.
 Le Règne des Illuminati {2014}, un roman policier et thriller historique d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne.

Patronyme 
 Ivo Illuminati (1882-1963), un réalisateur, acteur et scénariste italien, et l'un des pionniers du film muet en Italie.